Electric Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Electric Building (Kentucky), NRHP-Nr. 85000558
 Electric Building (Montana), NRHP-Nr. 02000105
 Electric Building (Oregon), NRHP-Nr. 89000059
 Electric Building (Texas), NRHP-Nr. 95000048